El Torneig de Nottingham 2018, oficialment conegut com a Nature Valley Open 2018 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als International Tournaments de la WTA. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 de juny de 2018 al Nottingham Tennis Centre de Nottingham, Regne Unit.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
WTA Tour 2018